Yingchengzi bezeichnet:

 Yingchengzi (Yitong) (营城子镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Yitong in der chinesischen Provinz Jilin
 Yingchengzi (Heishan) (英城子乡), Gemeinde im Kreis Heishan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Yingchengzi (Wuchang) (营城子满族乡), Nationalitätengemeinde der Mandschu in der Stadt Wuchang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Yingchengzi (Ganjingzi) (营城子街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Ganjingzi in der chinesischen Provinz Liaoning
 Yingchengzi (Hunnan) (营城子街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hunnan in der chinesischen Provinz Liaoning